Ян А́нна Гю́мар Ку́леманс (, МФА: ; род. 28 февраля 1957, Лир) — бельгийский футболист, легенда клуба «Брюгге». В 1991 году закончил игровую карьеру, после чего работал тренером. Обладатель многих рекордов клуба «Брюгге» и сборной Бельгии. Трижды получал награду лучшего футболиста страны. В сборной сыграл 96 матчей и является седьмым футболистом по этому показателю. Забил в чемпионате Бельгии 230 голов. Со сборной стал финалистом чемпионата Европы и полуфиналистом чемпионата мира.

Включён в список величайших живущих футболистов ФИФА 100, составленный Пеле.

Карьера 
Дебют Кулеманса на чемпионатах мира состоялся в 1982 году в Испании, когда в матче открытия Бельгия сенсационно выиграла у действующих чемпионов мира аргентинцев.

На чемпионате мира по футболу в 1986 году в матче 1/8 финала против СССР Кулеманс забил из офсайда гол, который позволил сборной Бельгии перевести игру в овертайм, а затем и одолеть СССР. В 1990 году после очередного чемпионата мира по футболу Ян Кулеманс решил уйти из сборной.

В общей сложности он провёл 13 сезонов за «Брюгге», несмотря даже на предложения от гранда европейского футбола «Милана».

После сезона 1991 года Кулеманс в связи с серьёзной травмой колена решил закончить карьеру футболиста и стать тренером. В 1992 году Ян стал главным тренером клуба «Эндрахт», который он вывел в высший дивизион Бельгии, и с которым попал в квалификацию Кубка УЕФА. В 1999 году Ян стал тренером клуба «Вестерло», с которым выиграл Кубок Бельгии и участвовал в Кубке УЕФА. В 2005 году он вернулся в «родной» «Брюгге», где проработал 1 год, так ничего и не достигнув. После «Брюгге» Кулеманс вернулся в «Вестерло», где работал до мая 2012 года.

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории Кубка Бельгии: 46 голов

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Брюгге»
ФИФА 100
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Эндрахт» Алст
Тренеры ФК «Вестерло»
Тренеры ФК «Брюгге»
Тренеры ФК «Каппеллен»
Тренеры ФК «Дейнзе»